Стоктон има више значења:
 Стоктон (Енглеска)
 Стоктон (Мериленд)
 Стоктон (Ајова)
 Стоктон (Калифорнија)
 Стоктон (Јута)
 Стоктон (Њу Џерзи)
 Стоктон (Илиноис)
 Стоктон (Канзас)
 Стоктон (Минесота)
 Стоктон (Мисури)